Vingt-Six-Octobre ou XXVI-Octobre ou 26-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

26 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Belgique,

 Le  : 10 % de la population de Quiévrain dans la Province de Hainaut sont réquisitionnés et déportés en Allemagne comme travailleurs forcés.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, 26 de Octubre ou Veintiseis de Octubre
 Venezuela : événement non connu
 Calle 26 de Octubre à Cabimas dans l'État de Zulia.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
26